Вако может означать:

 Вако — город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.
 Вако — индейское племя в США.
 Вако — японское название восточноазиатских пиратов.

Персоналии 
 Габриэль Зубейр Вако (род. 1941) — суданский кардинал, католический архиепископ Хартума. 
 Амос Вако (род. 1945) — кенийский государственный и политический деятель, генеральный прокурор Кении, сенатор.